Estação Maria da Graça (SuperVia)
 Estação Maria da Graça (Metrô Rio)

Desambiguações de estações